Zawadzki steht für:
 Zawadzki, deutscher Name von Zawadzkie, Stadt in der Woiwodschaft Oppeln, Polen

Zawadzki ist der Familienname folgender Personen:
 Aleksander Zawadzki (1899–1964), polnischer Politiker
 Constantin Zawadzki (1866–1944), deutscher Politiker (Zentrum), MdR
 Daniel Zawadzki (* 1974), polnischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Gottfried Zawadzki (1922–2016), deutscher Maler
 Józef Zawadzki (1886–1951), polnischer Chemiker
 Krzysztof Zawadzki (* 1959), polnischer Musiker

 Sean Zawadzki (* 2000), US-amerikanischer Fußballspieler

 Włodzimierz Zawadzki (* 1967), polnischer Ringer

Siehe auch:
 Zawadzky
 Zawadski
 Sawadski
 Sawatzki
 Sawatzky
 Zawadzka